E.Y.C. (также известна как Express Yourself Clearly) — американская поп/R&B группа, состоявшая из Дэймона Батлера, Дэйва Леффлера и Маккей Трей Паркера.

E.Y.C. сформировались, чтобы добиться успеха в своей стране, но стали более популярными за границей, в Великобритании и Австралии. Когда группа формировалась, Паркер играл Кида Блинка в диснеевском фильме «Newsies». Паркер и Батлер впервые встретились в качестве танцоров в туре Tiffany and New Kids on the Block.Они были первыми, кто выиграл Smash Hits Poll Winners Party как лучший роуд-шоу, который положил начало карьере Boyzone, Backstreet Boys и многих других в последующие годы. Группа также гастролировала с Уитни Хьюстон и Prince.

Дискография

Синглы Великобритании 

 "Feelin' Alright"  № 16
 "The Way You Work It"  № 14
 "Number One"  № 27
 "Black Book"  № 13
 "One More Chance"  № 25
 "Ooh-Ah-Aa (I Feel It)"  № 33
 "In The Beginning"  № 41

Альбомы в Великобритании 
 Express Yourself Clearly (1993)  № 14
 EYC Ya! - The Express Remixes (1995) - Азия
 Ooh Ah Aa (I Feel It) (1995)
 Put It On (1996) - Только Европейский релиз
 I Feel It (1999)

Синглы США 
 "This Thing Called Love" № 30
 "Only a Dream" № 35

Австралийские синглы 
 "Feelin' Alright" - достиг пика на 7 строке, оставался в чартах в течение 16 недель
 "The Way You Work It" -  достиг пика под номером 41, оставался в чартах в течение 8 недель
 "Black Book" - достиг пика под номером 25, оставался в чартах в течение 8 недель

Видео 
 The Video Express (1994, только в Японии)

Ссылки 
EYC на Australian-Charts.com

Поп-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1999 году
Ритм-энд-блюзовые группы США
Бой-бэнды США